Кучићи могу бити:

 Кучићи (Требиње), насељено мјесто у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Кучићи (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ